Näsby landskommun kan avse:

Näsby landskommun, Småland – en tidigare kommun i Jönköpings län
Näsby landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Örebro län